een krijgsgevangenkamp, zie Liang (kamp)
 een Chinese familienaam, zie Liang (naam)
 de Liang-dynastie in China (502-557)